Ruoholuodot kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ruoholuodot (ö i Joensuu), Norra Karelen, 
 Ruoholuodot (ö i Mellersta Karelen), Norra Karelen, 

Robotskapade Finlandförgreningar